Les Cyatheales, en français Fougères arborescentes ou Cyathéales, sont un ordre de fougères.

Description 

Les frondes des fougères arborescentes sont généralement très grandes et très découpées, mais au moins un genre a des frondes entières. Comme chez les autres fougères, les frondes apparaissent sous forme de crosse qui se déroule et s'allonge progressivement.

À la différence des angiospermes, les fougères arborescentes ne forment pas de tissu ligneux dans leur tronc lorsque celui-ci croît. Le tronc est simplement soutenu par la masse fibreuse des racines qui poussent tout le long du tronc.

Quelques genres de fougères arborescentes (Dicksonia, Cibotium mais pas Cyathea) peuvent être replantés en séparant la couronne terminale du tronc. Si la partie transplantée est gardée dans de bonnes conditions d'humidité, elle développera des racines l'année suivante. Pour le tronc, l'évolution est variable ; chez Dicksonia antarctica (la plus courante des fougères arborescentes) le tronc mourra et aucune croissance ne reprendra mais chez d'autres fougères comme D. squarrosa et D. youngiae, de nouveaux bouquets de frondes peuvent apparaitre sur les côtés du tronc. Dans la nature, il arrive très souvent que les troncs se renversent. La couronne de la fougère développe alors de nouvelles racines et redémarre une croissance verticale.

Comme toutes les fougères, les fougères arborescentes se reproduisent au moyen de spores développées dans des sporanges situés sur la face inférieure des frondes.

Répartition 

Les fougères arborescentes poussent généralement dans les régions tropicales et subtropicales et dans les forêts humides des régions froides et tempérées en Australie, Nouvelle-Zélande, Malaisie, dans l'île Lord Howe et d'autres îles des environs, dans les îles de l'Océan Indien (notamment La Réunion et Maurice, où on les appelle en créole fanjan) et en Amérique latine. Quelques rares genres poussent ailleurs, comme le genre Cyathea en Europe du Sud.

Classification 
On ne connait pas le nombre exact de genres de fougères arborescentes existant actuellement. Chaque expédition en Nouvelle-Guinée en découvre toujours de nouvelles. À l'inverse, beaucoup d'espèces ont disparu et continuent de disparaitre sous la pression de l'intervention humaine.

Synonymes 
Selon  :
 Hymenophyllopsida Doweld
 Metaxyales Doweld
 Hymenophyllopsidales Pic.Serm. ex Reveal
 Loxsomatales Pic.Serm. ex Reveal
 Plagiogyriales Pic.Serm. ex Reveal
 Dicksoniales Pic.Serm. ex Reveal
 Cyatheopsida Doweld

Phylogénie au sein des Ptéridophytes

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 .
 .
 .

Liens externes 
 
 
 
 
 
 
 

Pteridophyta
Ordre de plantes (nom scientifique)